Annay (Nièvre)
 Annay (Pas-de-Calais)